Par ordre alphabétique :
 Lawrence Gonzi (né en 1953), homme politique maltais ;
  Mario Gonzi (né en 1966), batteur de jazz autrichien ;
  (né en 1960), docteur et homme politique maltais ;
  (1885–1984), archevêque catholique maltais.

Nom composé :
  (né en 1955), joueur de football maltais.

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme maltais